Alice ist der Name folgender tropischer Wirbelstürme:

Atlantischer Ozean:
 Tropischer Storm Alice (1953), tropischer Sturm mit Auswirkungen auf Kuba
 Hurrikan Alice (Juni 1954), Kategorie-1-Hurrikan
 Hurrikan Alice (Dezember 1954), atlantische Hurrikan
 Hurrikan Alice (1973), Kategorie-1-Hurrikan mit Auswirkungen auf Bermuda und die Seeprovinzen Kanadas

westlicher Pazifischer Ozean:
 Taifun Alice (1947) (T4716), blieb weitab vom Festland
 Taifun Alice (1953) (T5318), Taifun, der die Datumslinie überquerte und sich dann auflöste
 Supertaifun Alice (1958) (T5811), starker Taifun mit Auswirkungen auf Japan
 Taifun Alice (1961) (T6103, 10W), bildete sich im Südchinesischen Meer mit Auswirkungen auf Hongkong
 Taifun Alice (1964) (T6404, 05W), Taifun östlich der Philippinen
 Supertaifun Alice (1966) (T6616, 16W), Taifun mit Landfall im Osten der Volksrepublik China
 Tropischer Sturm Alice (1969) (T6907, 07W), mit Auswirkungen auf das südliche Japan
 Taifun Alice (1972) (T7213, 13W), zog an der japanischen Halbinsel Boso vorüber
 Taifun Alice (1975) (T7511, 13W), zog über die philippinische Insel Luzon und die chinesische Insel Hainwan
 Taifun Alice (1979) (T7901, 01W), richtete Schäden auf den Marshallinseln an

südwestlicher Indischer Ozean:
 Zyklon Alice (1960), traf auf Mauritius
 Zyklon Alice (1973), langlebiger Zyklon, zogr über die südlichen Seychellen

australische Region:
 Zyklon Alice (1965), kurzlebiger Zyklon auf offener See
 Zyklon Alice (1974), Zyklon vor New South Wales und Queensland
 Zyklon Alice (1976), bildete sich in der Timorsee und zog nach Westen
 Zyklon Alice (1980), bildete sich bei Sumatra und zog nach Südwesten